Sturmfels bezeichnet:
Schiffe der DDG Hansa zuletzt:
 Sturmfels (1972–1996), ein Stückgutschiff der ST-Klasse und deutsches Schulschiff, siehe ST-Klasse (1969)

Sturmfels ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Sturmfels (1883–1967), deutsche Mathematikerin
 Bernd Sturmfels (* 1962), deutscher Mathematiker
 Freya Monje Sturmfels (1896–1981), deutsche Theaterschauspielerin und Vortragskünstlerin
 Fritz Sturmfels (1872–1913), deutscher Operettensänger
 Käthe Sturmfels (1878–1958), deutsche Schriftstellerin
 Otto Sturmfels (1880–1945), hessischer Politiker (SPD) 
 Wilhelm Sturmfels (1830–1899), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Wilhelm Sturmfels (Philosoph) (1887–1967), Dozent an der Akademie der Arbeit und Honorarprofessor an der Goethe-Universität, 1933 aus politischen Gründen entlassen